Allének, vegyületcsoport
 Propadién, más néven allén, telítetlen szénhidrogén